Cet article traite de l'année 1982 de l'équipe de France de football.

Après une série médiocre de matchs préparatoires et une entame de compétition calamiteuse contre l'Angleterre (avec un but de l'Anglais Robson dès la première minute), l'équipe de France atteint les demi-finales de la Coupe du monde 1982. Il s'agit de la meilleure performance des Bleus depuis 1958
Après plusieurs tâtonnements tactiques, Michel Hidalgo aligne lors du match du second tour contre l'Irlande du Nord un milieu de terrain très technique et à vocation offensive où se côtoient Platini, Giresse, Genghini et Tigana. C'est la naissance du carré magique. 
Pratiquant un jeu de plus en plus séduisant au fil de la compétition, l'équipe de France passe proche de l'exploit au cours de sa demi-finale contre la RFA, rencontre rentrée dans la légende du sport français. Bien que menant 3-1 dans les prolongations, les Bleus se font rejoindre sur le fil avant d'être éliminés aux tirs au but.

Les matchs 

A: match amical. CM: match de la Coupe du monde 1982

Les joueurs 

France
1982